Henrik LXXII (tyska: Heinrich LXXII.) av Reuss, yngre linjen, född den 27 mars 1797 i Ebersdorf, död den 17 februari 1853 i Dresden) var från 1822 till 1824 regerande furste av Reuss-Ebersdorf och från 1824 till 1848 furste av Reuss-Lobenstein-Ebersdorf.

Biografi
Henrik blev furste efter sin far Henrik LI av Reuss-Ebersdorf och ärvde två år senare även furstendömet Reuss-Lobenstein av sin släkting Henrik LIV. De två furstendömena sammanfogades då till en enda stat med namnet Reuss-Lobenstein-Ebersdorf. 

Henrik LXXII införde flera reformer i sitt land, men hade inte alltid förmågan att förankra dessa hos befolkningen. En påtvingad brandförsäkringsavgift ledde 1826 till ett mindre bondeuppror, vilket slogs ned av militär och slutade med ett tiotal dödade.

Uppmärksamhet väckte det också när Henrik inbjöd den beryktade dansösen Lola Montez till sitt land. Hennes uppträdande där blev så kantat av skandaler att Henrik tvingades utvisa henne 1843.

Dessa och andra händelser låg till grund för att Henrik i samband med Marsrevolutionen 1848 tvingades abdikera. Han efterträddes av sin släkting Henrik LXII, som då var furste av Reuss-Schleiz. Därmed förenades de områden som regerats av huset Reuss, yngre linjen till ett furstendöme.

Henrik LXXII har också en fotnotsnotering i språkhistorien som myntare av begreppet "principryttare", detta i en kungörelse från 1844 om korrekt bruk av titlar (se Pelle Holm: Bevingade ord, sid 249).

Referenser

Noter

Externa länkar

Huset Reuss
Tyska furstar
Män
Födda 1797
Avlidna 1853